Municipio de Amity puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Amity (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Amity (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Amity (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Amity (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Amity (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.